Михаил Клешнин:
 Клешнин, Михаил Иванович (1918—1981) — Полный кавалер Ордена Славы
 Клешнин, Михаил Никитич (1902—1991) — советский военный деятель, Генерал-майор (1940 год).